Édouard Cortès (1882-1969) est un peintre français
 Édouard Cortès est un écrivain et aventurier français